Richtersveld bezeichnet eine Gegend in der Provinz Nordkap in Südafrika. Dort liegen
 Richtersveld (Gemeinde)
 der Richtersveld-Nationalpark 
 die Kulturlandschaft Richtersveld, eine Welterbe-Stätte